Ло́мтев — русская фамилия.

Морфология и семантика 
По происхождению является кратким прилагательным. Образована от слова «ломоть» при помощи суффикса «-ев».

Ударение сместилось в результате психологической тенденции, выраженной в стремлении уйти от общепринятой этимологии (ломо́ть, род. п. ломтя́).

Известные носители 
 Ломтев, Герман Андреевич — генеральный директор общероссийской общественной организации «Российская жилищная федерация».
 
 Ломтев, Николай Петрович (1816—1859) — исторический живописец, пейзажист.
 Ломтев, Пётр Петрович (ок. 1790—?) — русский купец, пермский городской голова в 1829—1834 гг.
 Ломтев, Тимофей Петрович (1906—1972) — советский лингвист.

Примечания